BiH:
 Zagorice (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Zagorice (Konjic, BiH), naselje u općini Konjicu
 Zagorice (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatici
 Zagorice (Visoko, BiH), naselje u općini Visokom